Der Davis Cup 1950 war die 39. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzte sich Australien gegen Schweden mit 3:2 durch, und bezwang im anschließenden vom 25. bis 27. August stattfindenden Finale Titelverteidiger USA klar mit 4:1. Es war der bisher achte Titel Australiens, und der Beginn einer 18-jährigen Ära mit 15 australischen Triumphen.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 27 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegte Australien über Schweden.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger USA und Australien konnte sich Australien klar mit 4:1 durchsetzen. Es war das siebte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Australien gewann den bisher achten Titel.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1950
Tennisturnier 1950